Il Dunlop World Challenge è stato un torneo professionistico di tennis giocato sul sintetico indoor, che faceva parte dell'ATP Challenger Tour e dell'ITF Women's Circuit. Si è giocato annualmente alla Sky Hall Toyota di Toyota, in Giappone, dal 2008 al 2017.

In precedenza si era tenuto a Toyota il Toyota City Challenger, torneo maschile del circuito Challenger, del quale si erano disputate solo le edizioni del 1980 e del 1982.

Albo d'oro

Singolare maschile

Doppio maschile

Singolare femminile

Doppio femminile

Collegamenti esterni